СВДК (Снайперская винтовка Драгунова крупнокалиберная, Индекс ГРАУ — 6В9) — российская крупнокалиберная снайперская винтовка, разработанная и принятая на вооружение в рамках ОКР «Взломщик». Разработана на основе СВД и использует крупнокалиберный патрон , российский военный вариант старого охотничьего патрона 9,3×64 мм Бреннеке. Пуля данного патрона при выстреле из СВДК имеет дульную энергию порядка 4900 Дж и обеспечивает 80 % пробитие брони толщиной 1 см на дальности 100 м. Штатным прицелом СВДК является оптический прицел 1П70 «Гиперон».

Для снижения влияния нагрузок, прилагаемых к цевью и сошкам, ствол перед узлом газоотвода помещён в стальной перфорированный кожух, полностью скрытый внутри пластмассового цевья. Пистолетная рукоятка и складной вбок металлический приклад аналогичны таковым у СВД-С, за исключением увеличенной площади резинового затыльника приклада. Крепление штыка не предусмотрено. Пламегаситель сменный, порядок разборки несколько упростился относительно СВД-С за счёт исключения необходимости сдвига переднего кольца для отделения ствольных накладок и разборки газового двигателя.

Сравнительные характеристики различных образцов винтовки Драгунова

См. также 
 Список снайперских винтовок
 VR1 (винтовка)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Крупнокалиберные снайперские винтовки
Самозарядные винтовки России
Снайперские винтовки России